Гай Меммій (70 — після 34 року до н.е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Гай Меммій (квестор) (*Caius Memmius, дЇн —75 до н. е.) — військовий та політичний діяч часів Римської республіки. 
 Квінт Фабій Меммій Сіммах (лат. Quintus Fabius Memmius Symmachus; близько 383 — після 402) — політик, державний діяч часів Римської імперії.
 Гай Меммій Гемел (*Caius Memmius Gemellus, 99 до н. е. — 48 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки. 
 Луцій Меммій (*Lucius Memmius, д\н —після 82 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Гай Меммій Регул (*Gaius Memmius Regulus, д/н —після 65) — державний діяч Римської імперії. 
 Публій Меммій Регул (, * 10 рік до н. е. — † 61 рік н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії.
 Квінт Аврелій Меммій Сіммах Юніор (*Quintus Aurelius Memmius Symmachus, д/н —525 або 526) — державний діяч, меценат та історик часів падіння Римської імперії.